El nombre de Rafael Navarro puede referirse a:

 Rafael Navarro García (1912-1993), actor y doblador español;
 Rafael Navarro Garralaga (1940-), fotógrafo español;
 Rafael Navarro Núñez (1946-2015), pintor español nacido en Córdoba.
 Rafael Navarro Cárcel (1970-), periodista y locutor de radio español.
 Rafael Enrique Navarro (1989-), futbolista colombiano.
Rafael Navarro Mazuecos (1994-), futbolista español.